Менье́р:

 Меньер, Проспер (1799—1862) — французский врач;
 Болезнь Меньера — заболевание внутреннего уха, впервые изученное Проспером Меньером.